Ненадёжный — топоним (тип: потамоним) в России.

Якутия 
 Ненадежный — река, левый приток р. Эльген, координаты 67°30' с. ш. 139°51' в. д., код ГКГН 337605.
 Ненадёжный — ручей, правый приток р. Делянкир, координаты 64°08' с. ш. 146°21' в. д., код ГКГН 374332.
 Ненадёжный — река, правый приток р. Оловянный, координаты 65°41' с. ш. 142°12' в. д., код ГКГН 356006.
 Ненадёжный — ручей, левый приток р. Реп-Юрюе, координаты 62°42' с. ш. 143°16' в. д., код ГКГН 484594.
 Ненадёжный — ручей, левый приток р. Зырянка, координаты 65°43' с. ш. 149°57' в. д., код ГКГН 360697.

См. также 
 Ненадёжная
 Ненадёжное